Kristian Karlsson kan syfta på:

 Pingisspelaren, se Kristian Karlsson (bordtennisspelare).
 Den liberala debattören, se Kristian Karlsson (debattör).
 Fotbollsspelare, se Christian Karlsson.
 Författare och poet, se Kristján Karlsson